Centralna Liga Juniorów, sezon 2016/2017 — 4. edycja rozgrywek ligowych piłki nożnej juniorów w Polsce pod nazwą Centralna Liga Juniorów. 
Liga została utworzona w 2013 roku w miejsce Młodej Ekstraklasy. 
Opiekunem ligi juniorów jest PZPN. Legia Warszawa obroniła tytuł Mistrza Polski juniorów i awansowała do Ligi Młodzieżowej UEFA.

Grupa zachodnia

Drużyny 

|

Tabela

Miejsca po danych kolejkach

Wyniki

Najlepsi strzelcy

Grupa wschodnia

Drużyny 

|

Tabela

Miejsca po danych kolejkach

Wyniki

Najlepsi strzelcy

Faza finałowa

Drabinka

Półfinały  

|-
! colspan=5 style="background-color:cornsilk" | Pierwsze mecze 15 czerwca, a rewanże 18 czerwca.

Źródło: 90minut.pl

Finał  

|-
! colspan=5 style="background-color:cornsilk" | Pierwszy mecz 24 czerwca, a rewanż 28 czerwca.

Źródło: 90minut.pl

Baraże o udział w CLJ 2017/2018 

|-
! colspan=5 style="background-color:cornsilk" | Pierwszy mecz 17-18 czerwca, a rewanż 25 czerwca.

Źródło: 90minut.pl transfermarkt

Linki zewnętrzne 
 Uchwała nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku

Centralna Liga Juniorów w piłce nożnej
2016 w piłce nożnej 
2017 w piłce nożnej 
2016 w polskim sporcie
2017 w polskim sporcie